Couvains – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Manche.
 Couvains – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Orne.